Премия «Давид ди Донателло» за лучшую операторскую работу () — один из призов национальной итальянской кинопремии Давид ди Донателло, которая вручается ежегодно итальянской Академией кинематографии (), начиная с первой церемонии в 1981 году.

Список лауреатов и номинантов

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

Ссылки 
 Сайт премии  

Давид ди Донателло
Премии за операторскую работу